

Низовка — селище, Алатирський район, Чувашія
 Низовка — село, Ардатовський район, Мордовія
 Низовка — село, Атяшевський район, Мордовія
 Низовка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Низовка — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область

ru:Низовка